Siła sióstr – debiutancki album polskiej grupy muzycznej Sistars. Wydawnictwo ukazało się w 2003 roku nakładem Wielkie Joł.

Nagrania dotarły do 1. miejsca listy OLiS. Album uzyskał nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka w kategorii Album Roku – Hip Hop.

Lista utworów 
Źródło.

Twórcy 
Źródło.
 Natalia Przybysz – wokal
 Paulina Przybysz – wokal
 Bartek Królik – wokal, gitara, gitara basowa, produkcja muzyczna
 Marek Piotrowski – instrumenty klawiszowe, produkcja muzyczna, programowanie, miksowanie
 Przemysław Maciołek – gitara
 Marcin Ułanowski – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Wielkie Joł
Albumy numer jeden w Polsce
Albumy Warner Music Poland
Albumy muzyczne wydane w roku 2003